Kaceřov bezeichnet mehrere Orte in Tschechien:

 die Gemeinde Kaceřov (Okres Plzeň-sever)
 das dortige Schloss Kaceřov

 die Gemeinde Kaceřov u Kynšperka nad Ohří, Okres Sokolov

Siehe auch: 
 Kačerov